I senza legge (Tumbleweed) – film statunitense del 1953 diretto da Nathan Juran
 Rotolacampo (o steppicursore) tipo di pianta, erbacea, arbustacea, o cespugliosa, spesso del genere tassonomico Salsola, da cui si staccano parti che si spostano per rotolamento
Tumbleweed – gruppo musicale stoner metal australiano

Pagine correlate 

 Tumbleweeds